Die Liste der Frauen in den Landtagen der Weimarer Republik gibt einen Überblick über Frauen, die in der Zeit der Weimarer Republik (1918–1933) Mitglieder der gewählten oder ernannten Landtage und Bürgerschaften der Teilstaaten des Deutschen Reichs waren.

Anmerkungen 

!
Frauen und Politik
Liste (Politiker)
Weimar
Frauen und Recht